Munzing ist der Ortsname von

 Munzing (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Munzing (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch
 Muntzing